Рочестер () — известный город в Англии. В честь него названы многие населённые пункты по всему миру; также Рочестер может являться фамилией, псевдонимом, прозвищем.

Топонимы

Австралия 
  — город в Австралии.

Великобритания 
 Рочестер — город в Великобритании, графство Кент.

США 
  — деревня в Иллинойсе.
  — город в Индиане.
  — деревня в Массачусетсе.
  — город в Мичигане.
 Рочестер — город в Миннесоте.
 Рочестер — город в Нью-Гэмпшире.
 Рочестер — город в штате Нью-Йорк.

Персоналии 
 Роберт Карр, граф Сомерсет, виконт Рочестер (1590—1645) — шотландский дворянин, фаворит короля Якова I.
 Джон Уилмот, 2-й граф Рочестер (1647—1680) — английский поэт и придворный, сатирик.
 Эдди «Рочестер» Андерсон (1905—1977) — американский актёр.
 Крыжановская, Вера Ивановна (литературный псевдоним «Рочестер»; 1857—1924) — русская романистка.
  — персонаж романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр».

Титулы 
 Барон Рочестер
 Граф Рочестер